DTH poate fi:

 DTH, acronimul pentru Direct to Home, care se referă la televiziune digitală prin satelit
 DTH Television Grup, furnizor de televiziune prin satelit din România